Кара Блек і Лізель Губер були чинними чемпіонками. Цього разу вини вирішили виступати з іншими партнерками.
Блек грала в парі з Оленою Весніною, але в першому колі їх перемогли Чжань Юнжань і Чжен Цзє.
Губер грала в парі з Анабель Медіна Гаррігес, але в другому колі їх пермогли Чжуан Цзяжун і Ваня Кінґ.
Сестри Вінус і Серена Вільямс виграли титул, перемігши у фіналі пару Хісела Дулко і Флавія Пеннетта з рахунком 6–2, 7–5.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Х Дулко Ф Пенетта
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= К Пешке К Среботнік
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=63
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Д Сафіна А Савай
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=[10]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А Аманмурадова С Шувей
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=[8]
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= О Говорцова А Кудрявцева
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=61
| RD1-score05-3=[5]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А Родіонова П Шнідер
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=[10]
| RD1-seed09=7
| RD1-team09= Б Маттек-Сендс Ц Янь
| RD1-score09-1=66
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=[10]
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=[1]
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= В Руано Паскуаль М Шонессі
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Б Гарсія-Відагані С Солер Еспіноза
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=66
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Н Грандін А Спірс
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Л Декмеєре А Клейбанова
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD2-seed01=8
| RD2-team01= Х Дулко Ф Пенетта
| RD2-score01-1=w/o
| RD2-score01-2= 
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Д Сафіна А Савай
| RD2-score02-1= 
| RD2-score02-2= 
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= А Родіонова П Шнідер
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=[10]
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= Н Петрова С Стосур
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=[6]
| RD2-seed05=7
| RD2-team05= Б Маттек-Сендс Ц Янь
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=[8]
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= В Руано Паскуаль М Шонессі
| RD2-score06-1=65
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=[10]
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Л Декмеєре А Клейбанова
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08={{Nowrap| Н Льягостера Вівес МХ Мартінес Санчес}}
| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=8
| RD3-team01= Х Дулко Ф Пенетта
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= А Родіонова П Шнідер
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= В Руано Паскуаль М Шонессі
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3=[7]
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=

Посилання 
Main Draw 

жінки, парний розряд